Адріан (Старина) — архієрей Православної церкви України.
 Старина Олександр Миколайович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Старина — жанр героїчного епосу; билина.

Старина — село, Мінська область, Борисовський район, Веселівська сільська рада
 Старина — село, Мінська область, Борисовський район, Мойсеївщинська сільська рада
 Старина — село, Мінська область, Мядельський район, Слобідзька сільська рада
 Старина — село, Мінська область, Смолевицький район, Драчковська сільська рада
 Старина — село, Мінська область, Смолевицький район, Заболотська сільська рада

Старина (Стажина) — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт, Гміна Дубичі Церковні

Старина — село, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Старина — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Старина — присілок, Нікольський район, Вологодська область

Старина — село, Пряшівський край, Старолюбовняський округ
 Старина — колишнє село, Пряшівський край, Снинський округ

Див. також 
 Нова Старина (Бабаєвський район)